Thiers steht für: 

 Thiers (Puy-de-Dôme), französische Stadt im Département Puy-de-Dôme, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit Arrondissement Thiers
 Thiers-sur-Thève, französische Gemeinde im Département Oise
 Thiers (Marseille), Viertel der französischen Stadt Marseille

Thiers ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolphe Thiers (1797–1877), französischer Politiker
 Hans Thiers (* 1946), deutscher Buchautor
 Hans-Jürgen Thiers (* 1929), deutscher Komponist, Dirigent, Musikkritiker und Hochschullehrer
 Louisa Thiers (1814–1926), US-amerikanische Altersrekordlerin
 Peter Thiers (* 1991), deutscher Dramatiker

Siehe auch: 

 Thier (Begriffsklärung)
 Tiers
 Duthiers